Ларш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Ларш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу